Ophiomitra rugosa är en ormstjärneart som beskrevs av Jean Baptiste François René Koehler 1914. Ophiomitra rugosa ingår i släktet Ophiomitra och familjen knotterormstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Knotterormstjärnor
rugosa